Puyo Pop Fever, также известна в Японии, как Puyo Puyo Fever (, Пуё Пуё Фива) — это игра-головоломка, разработанная Sonic Team. Это пятый основной выпуск в серии головоломок Puyo Puyo и вторая игра Puyo Puyo, которая будет программироваться Sonic Team после Puyo Pop (которая была выпущена сразу после банкротства первоначального разработчика серии, Compile). Это было началом серии «перезагрузки» франшизы Puyo Pop, с новым сюжетом, обсуждающим, как миссис Аккорд потеряла летающую трость. Sega, которая приобрела права на серию у Compile в 1998 году, опубликовала все японские версии игры. Игра была выпущена на международном уровне, и некоторые издатели выпустили некоторые версии в этих областях. Только версии Nintendo GameCube и Nintendo DS были выпущены в Северной Америке. Европа получила обе версии, а также версии для Xbox, PlayStation 2, Game Boy Advance и PlayStation Portable. Порт NAOMI для Dreamcast, выпущенный исключительно для японских аркадных кабинетов, был последней игрой Sega Dreamcast, разработанной Sonic Team, а также последним первым названием, выпущенным на платформе. Версия Dreamcast является единственной консольной версией, которая использует спрайты вместо 3D-моделей. Это первая игра серии, изданная в формате 16:9.

Сюжет 
Миссис Аккорд, учительница в Школе магии Примпа, потеряла Летающую трость, эквивалентную волшебной палочке, и претендует на награду для ученика, который сможет её найти. Игрок играет роль Эмити или Раффины, учеников школы, которые рискуют по миру Puyo Pop Fever, чтобы найти трость, встречая на своем пути множество дурацких персонажей и сражаясь с ними. Курс Раффины содержит более сложный игровой процесс и изменяет персонажей, которых встречает игрок, а также то, какой персонаж на самом деле находит палочку. Когда вы играете за Раффина ближе к концу игры, выясняется, что Аккорд никогда не теряла свою летающую трость. Затем Раффина планирует раскрыть секрет её и Попой, но ей не удается закончить, так как мисс Аккорд потеряла сознание, потеряв все воспоминания об инциденте с летающей тростью. Она приходит в сознание возле своей школы, где Эмитти и её друзья поздравляют её.

Игровой процесс 
Основная игровая механика в основном схожа с механикой Puyo Puyo: у игрока есть доска 6x12, и он должен решить, где разместить входящие группы разноцветных шариков или puyo. После размещения каждого набора пуйо появятся любые группы из четырёх или более смежных пуйо того же цвета. Все вышеперечисленное упадет и может образовать больше групп для цепной реакции.

Каждый раз, когда группы puyo pop, игрок набирает очки и отправляет противнику «мусор» (он же «мусор» и «неприятность»). Мусор временно хранится в баре над игровым полем, представленным символами и предупреждающим игрока о поступающем количестве мусора. Эти мусорные пуйо бесцветны и будут появляться только тогда, когда пуйо рядом с ними, а не в группах, как обычно. Они упадут, только если игроку не удастся создать цепочку, и мусор упадет группами по 30 (по одному камню) за раз. Когда доска игрока заполняется, либо если они не могут создавать группы, либо если им отправляется большое количество мусора (обычно последнего), они проигрывают, и другой игрок выигрывает.

Новое дополнение к игровой механике — режим Fever. Режим лихорадки возникает, когда полоса в середине экрана заполнена. Чтобы заполнить планку, нужно сместить (или контратаковать) мусор, отправляемый противником на поле. Каждая цепочка, представляющая собой одиночный щелчок пуйо, будет заполнять одно пространство в лихорадке, пока она не заполнится, то есть когда активируется лихорадка. В режиме лихорадки предварительно спроектированная цепь упадет на пустое поле. За ограниченное время нужно найти триггерную точку в головоломке, которая заставит большую цепь сработать и атаковать противника. Как только цепь сделана, падает другая головоломка, больше и сложнее, чем предыдущая. Это происходит до тех пор, пока не истечет время, а затем возвращает игрока на исходное поле.

Версия Nintendo DS поддерживает от 2 до 8 игроков, в отличие от других, которые поддерживают только 2 или 4. В этом режиме можно играть за любого доступного персонажа.

Существует также бесконечный режим, в котором можно практиковать режим лихорадки, выполнять небольшие задания по мере их выполнения или играть в оригинальную игру. Однако сетка и все четкие правила остаются такими же, как и при лихорадке, поэтому она не совсем классическая.

Отсылки и пародии 
В Sega Superstars есть игра, основанная на Puyo Pop Fever, хотя игровой процесс отличается от оригинальной игры. Игрок должен расположить свое тело в определённом положении, чтобы поставить пуйо в банк того же цвета. Бомбы также упадут, и если они попадут в банк, очки будут потеряны.

В Sega Superstars Tennis показана мини-игра, основанная на Puyo Pop Fever. Игроки должны очистить Puyos, ударив по ним мячом. Если мяч попадает в Пуйо, касаясь другого Пуйо того же цвета, все они исчезают и начисляются дополнительные очки. Иногда некоторые Пуйо становятся мусорными Пуйо, которые не исчезают при попадании мяча в них, но их можно очистить, если ударить одного из цветных Пуйо, прикрепленных к ним. Эта мини-игра играется на сцене по мотивам Ночей.

Критика 

Edge оценил игру и поставил на 64-ю строку в своем списке «100 лучших игр для игры сегодня», заявив, что «За сладкими визуальными эффектами лежит игра, которая упивается созданием окончательной цепочки» Реакция, игровая зона пронизана скрытыми возможностями счета, пока весь экран не рухнет во взрывы множителей."

Примечания

Ссылки 
 Official website (Nintendo DS)

Компьютерные игры 2003 года
Игры для Dreamcast
Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для Nintendo DS
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Компьютерные игры, изданные Sega
Компьютерные игры, разработанные Sonic Team
Компьютерные игры, изданные THQ
Игры для Windows
Игры для Xbox